Protector er engelsk for Beskytter. Protector(s) eller The Protector(s) kan henvise til:

Roller og titler
 Protector (titel), en titel eller del af diverse historiske titler som statsoverhoveder eller andre autoritetsfigurer har haft
 Lord Protector, en titel, der har været anvendt i britisk lov om statsoverhovedet
 Protector er en rollevariant i personlighedstesten Keirsey Temperament Sorter
 En protector er indenfor trustlovgivning en tredjepart, som monitorerer og kontrollerer forvalterne

Kunst, underholdning og medier

Fiktive entiteter
 Protector (DC Comics), en superhelt, der til tider arbejder sammen med Teen Titans
 Protectors (tegneserie), en tegneserie af Malibu Comics 1992–1994
 Pak Protector, en form for liv i rummet i Larry Niven's Known Space-univers
 Protector, et alias for Noh-Varr i Marvel Comics
 Alexis The Protector, i tegneserien Avengers A.I.

Film
 Protector (film fra 2009), en tjekkisk film
 The Protector (film fra 1985), en Hong Kong-amerikansk actionfilm 
 The Protector (film fra 1997), en amerikansk actionfilm
 Tom-Yum-Goong, en thailandsk kampsportsfilm fra 2005, udgivet i USA som The Protector

Gaming
 Protector (computerspil fra 1999) til Atari Jaguar
 Protector (computerspil fra 1981) til Ataris 8-bit-konsoller

Litteratur
 Protector (roman), af Larry Niven, 1973
 Protector, en roman fra 2013 af C. J. Cherryh om Foreigner-universet
 The Protector, en roman fra 1979 af Malcolm Braly
 The Protector, en roman fra 2003 af David Morrell

Musik 
 Richard Lederer, en østrigsk metalmusiker kendt under aliaset Protector

Tv
 The Protector (tyrkisk tv-serie), 2018
 The Protector (amerikansk tv-serie), 2011
 "The Protector", episode 2 af den britiske sitcom Take a Letter, Mr. Jones
 The Protectors, en britisk tv-serie fra 1972–1973
 Livvagterne, en dansk tv-serie fra 2009, kendt i udlandet som The Protectors

Diverse
 Protector RWS, en fjernstyret våbenstation
 Protector, en version af General Atomics MQ-9 Reaper til Royal Air Force
 Protector, en undervandsbåd bygget i 1901 af den amerikanske skibsingeniør Simon Lake
 Protector USV, et israelsk ubemandet overfladefartøj
 Protector-klasse, flere klasser af søgående fartøjer
 Protector (skib), et indeks over skibe med navnet
 Protector (amerikansk brandbåd), bestilt i 2016 i Long Beach, Californien, USA
 Protector (canadisk brandbåd), i Victoria, Canada
 HMAS Protector, mere end et skib i Royal Australian Navy
 HMCS Protector, en canadisk flådebase i Sydney, Nova Scotia, 1940-1964
 HMCS Protecteur, et canadisk påfyldningstankskib, fra 1969
 HMS Protector, mere end et skib i Royal Navy
 , mere end et skib i U.S. Navy
 Protector Forsikring, et norsk multinationalt forsikringsselskab
 Protector Palm Pistol, en lille .32 randantændingsrevolver

See also
 Defender 
 El Protector